Флаг Красночета́йского района — официальный символ муниципального образования Красночетайский район Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4622.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Красночетайского района в красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле на узкой лазоревой оконечности золотой вздыбленный крылатый конь, обузданный золотою же уздою, коего сдерживает за уздечку серебряный чувашский воин-батыр с червлёными волосами, обращённый вправо, стоящий на оконечности поверх коня».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Красночетайского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В основу флага легли не только исторические, природно-географические особенности района, но и бытующая среди населения красивая легенда, образно и красноречиво связывающая современную жизнь с глубоким прошлым, с древней историей чувашского народа.

Во времена появления на свете предков чувашей Тура (верховный бог) первым из животных создал крылатого коня Силсунат. От него произошли все лошади, среди которых нередко и сейчас встречаются особи с невидимыми крыльями. Созданный всевышним первый крылатый конь вывел первопредков чувашей из лесных дебрей на степные просторы и привёл на плодородные земли, удобные для хлебопашества.

Чуваши унаследовали от своих предков — волжских болгар — давние традиции и навыки ухода за животными.

Конь с давних пор был одним из главных показателей материального достатка и престижа, и даже выступал в качестве залога в клятвенных обещаниях. Протянув руку над конём, хозяин в случае ложной клятвы рисковал потерять его.

Конь самое благородное животное, встречаемое в геральдике. Это символ мужества, верности и отваги, любви и преданности к Родине.

На флаге района в красном поле восстающий жёлтый крылатый конь в жёлтой узде и фигура белого всадника, держащего его за узду. Композиция флага символизирует единение разума человека и мощи природных сил, а также предание об основателе села Четаи, пришедшего от берегов Волги со своим семейством к Сурскому лесу вслед за лошадью.

Крылья коня изображены в виде листьев дуба. Дуб — символ силы и вечной жизни.

Таким образом, в основу флага положена идея прославления родной земли, отваги, мужества и трудолюбие народа, проживающего в этом крае.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением Пегаса
Флаги с изображением всадника